Monsul puede hacer referencia a varios artículos:

Lugares 
Monsul, freguesia del municipio de Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Ensenada de Mónsul, playa de la provincia de Almería.
El Monsul-Borronar-Morón de Los Genoveses, grupo de formaciones volcánicas en la provincia de Almería.